

Toponyme 

 Pierrefitte, commune française de la Corrèze
 Pierrefitte, commune française de la Creuse
 Pierrefitte, commune française des Deux-Sèvres
 Pierrefitte, commune française des Vosges

 Pierrefitte, ancienne commune française de l'Orne, auj. intégrée à Rônai

 Pierrefitte, hameau divisé en Pierrefitte-le-Haut et Pierrefitte-le-Bas sur la commune d'Ouanne dans l'Yonne

Mégalithe 
 La Pierrefitte, menhir situé à Étampes (Essonne).

Voir aussi
Pierrefitte-en-Auge, commune française du Calvados
Pierrefitte-en-Beauvaisis, commune française de l'Oise
Pierrefitte-en-Cinglais, commune française du Calvados
Pierrefitte-ès-Bois, commune française du Loiret
Pierrefitte-Nestalas, commune française des Hautes-Pyrénées
Pierrefitte-sur-Aire, commune française de la Meuse
Pierrefitte-sur-Loire, commune française de l'Allier
Pierrefitte-sur-Sauldre, commune française de Loir-et-Cher
Pierrefitte-sur-Seine (dénommée Pierrefitte de 1790 à 1920), commune française de la Seine-Saint-Denis
Château de Pierrefitte, château situé en Corrèze dans la commune de Sarroux - Saint Julien.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France